Unter Schriftsatz versteht man:
 das amtliche Schriftstück, einen schriftlichen Text, dem amtliche Gültigkeit zukommt, das offiziell verlautbart wird oder das auf sonstige Art offiziell gültig ist 
 den Schriftsatz (Recht) als schriftliches Dokument bei Gerichtsverhandlungen, insbesondere Briefe an ein Gericht
 den Satz (Druck) von Texten bei der Herstellung von Druckformen

Siehe auch: